В данный список включены все виды муравьёв Шри-Ланки. Эти общественные насекомые принадлежат к жалящим перепончатокрылым из подотряда стебельчатобрюхие. В настоящее время (на 2020 год) здесь обнаружены 341 вид из 79 родов 11 подсемейств. Из них Camponotus (41 вид и подвид), Polyrhachis (34), Pheidole (27), Crematogaster (21). 82 вида эндемики острова. Мирмекофауна Шри-Ланки (Цейлона) отличается уникальными эндемичными видами. Например, только на этом острове обитает муравей Aneuretus simoni, единственный современный представитель примитивного реликтового подсемейства Aneuretinae и эндемик Stereomyrmex horni Emery. Список состоит из биноменов (двухсловных названий, состоящих из сочетания имени рода и имени вида) и указанных рядом с ними имени учёного, впервые описавшего данный таксон.

Список

Aenictinae

Aneuretinae 
 
  (Эндемик)

Cerapachyinae

Dolichoderinae

Dorylinae

Formicinae 
 Acropyga Roger
 
 Anoplolepis Santschi
 
 Camponotus Mayr

Leptanillinae

Myrmicinae 

 Anillomyrma Emery
 Anillomyrma decamera Ettershank
 Aphaenogaster Mayr, 1853
 Aphaenogaster becarii Emery, 1887
 Calyptomyrmex Emery, 1887
 Calyptomyrmex singalensis Baroni Urbani, 1975
 Calyptomyrmex tamil Baroni Urbani, 1975
 Calyptomyrmex vedda Baroni Urbani, 1975
 Cardiocondyla Emery, 1869
 Cardiocondyla nuda Mayr, 1866
 Cataulacus Smith, 1853
 Cataulacus simoni Smith, 1853
 Cataulacus taprobanae Smith, 1853
 Crematogaster Lund, 1831
 Crematogaster dohrni Mayr, 1879
 Crematogaster anthracina Smith, 1857
 Crematogaster apicalis (Emery, 1922)
 Crematogaster biroi (Emery, 1922)
 Crematogaster brunnescens (Emery, 1922)
 Crematogaster haputalensis (Forel, 1913)
 Crematogaster pellens (Donisthorpe, 1932)
 Crematogaster ransonneti Emery, 1922
 Crematogaster rogeri Emery, 1922
 Crematogaster rogenhoferi Mayr, 1879
 Dilobocondyla Santschi, 1910
 Dilobocondyla didita (Donisthorpe, 1932)
 Lophomyrmex Emery, 1892
 Lophomyrmex quadrispinosus (Jerdon, 1851)
 Metapone Forel, 1911
 Metapone greeni Forel, 1911
 Metapone johni Karavaiev, 1933
 Meranoplus Smith, 1853
 Meranoplus bicolor (Smith, 1875)
 Monomorium Mayr, 1855
 Monomorium destructor (Jerdon, 1851)
 Monomorium floricola (Jerdon, 1851)
 
 Monomorium latinode Mayr, 1872
 Monomorium consternens (Walker, 1859)
 Monomorium subopacum (Mayr, 1862)
 Monomorium rogeri (Ettershank, 1966)
 Monomorium criniceps (Emery, 1922)
 Monomorium taprobanae Forel, 1913
 Monomoruim mayri Forel, 1902
 Myrmicaria Saunders, 1842
 Myrmicaria brunnea Saunders, 1842
 Oligomyrmex Westwood, 1840
 Oligomyrmex bruni Forel, 1913
 Oligomyrmex butteli (Forel, 1913l)
 Oligomyrmex deponens Walker, 1859
 Oligonyrmex aprobanae Forel
 Paedalgus Westwood, 1840
 Paedalgus escherichi Forel.
 Paratopula Wheeler, 1919f
 Paratopula ceylonica (Wheeler)
 Pheidole Westwood
 Pheidole barreleti Forel 1903
 Pheidole ceylonica Motchoulsky 1863
 Pheidole diffidens (Walker, 1859)
 Pheidole gracilipes (Motschoulsky, 1863)
 Pheidole horni Emery, 1901
 Pheidole latinoda (Roger, 1863)
 Pheidole malinsii Forel, 1902
 
 Pheidole nietneri Emery, 1901
 Pheidole noda Smith, 1874
 Pheidole parva Mayr, 1865
 Pheidole pronotalis Forel, 1902
 Pheidole rugosa Smith F., 1858
 Pheidole spathifera Forel, 1902
 Pheidole sulcaticeps Roger, 1863
 Pheidole templaria Forel, 1902
 Pheidologeton Mayr, 1862
 Pheidologeton diversus (Jerdon, 1851)
 Pheidologeton pygmaeus Emery, 1887
 Pheidologeton ceylonensis Forel, 1911
 Rophalomastix Forel
 Rophalomastix escherichi Forel
 Recurvidris (Bolton, 1992)
 Recurvidris pickburni (Bolton, 1992)
 Solenopsis (Westwood)
 
 Solenopsis geminate Mayr
 Solenopsis nitens Bingham, 1903
 Stereomyrmex Emery
 Stereomyrmex horni Emery (Endemic)
 Strumigenys F. Smith, 1860
 Strumigenys godeffroyi Mayr, 1866
 Strumigenys lyroessa (Roger, 1862)
 Tetramorium Mayr, 1855
 
 Tetramorium curvispinosum Mayr, 1897
 Tetramorium tortuosum Roger, 1863
 Tetramorium simillimum (Smith, 1851)
 Tetramorium pilosum Emery, 1893
 Tetramorium pacificum Mayr, 1870
 Tetramorim transversarium Roger, 1863
 Tetramorium yerburyi Forel, 1902
 Vollenhovia Mayr, 1865
 Vollenbovia escherichi Forel, 1911

Ponerinae 

 Anochetus Mayr
 Anochetus consultans (Brown)
 Anochetus longifossatus Mayr, 1897
 Anochetus madaraszi Mayr, 1897
 Anochetus nietneri (Mayr, 1865)
 Anochetus yerburyi Forel, 1900
 Centromyrmex Mayr, 1866
 Centromyrmex feae (Emery, 1889)
 Cryptopone Roger, 1863
 Cryptopone testacea Emery, 1893
 Diacamma Mayr, 1862
 Diacamma rugosum Le Guillou, 1842
 Diacamma ceylonense Emery, 1897
 D. didita (Walker, 1859)
 Gnamptogenys Roger, 1863
 Gnamptogenys coxalis Roger, 1860
 Harpegnathos Jerdon, 1851
 Harpegnathos saltator Jerdon, 1851
 Hypoponera Santschi, 1938
 Hypoponera ceylonensis (Mayr, 1897)
 Hypoponera confinis Roger, 1860
 Hypoponera taprobanae (Forel, 1913)
 Leptogenys Roger, 1861
 Leptogenys diminuta (Smith, 1857)
 Leptogenys exudans (Walker, 1859)
 Leptogenys falcigera Roger, 1861
 Leptogenys hysterica Forel, 1900
 Leptogenys meritans (Walker, 1859)
 Leptogenys ocellifera Jerdon, 1851
 Leptogenys pruinosa Forel, 1900
 Leptogenys yerburyi Forel, 1900
 Leptogenys peuqueti (André, 1887)
 Myopopne Roger
 Myopopne castanea (Roger)
 Myopias Roger, 1861
 Myopias amblyops Roger, 1861
 Odontomachus Latreille, 1804
 Odontomachus simillimus Smith, 1858
 Pachycondyla Smith, 1858
 Pachycondyla luteipes Mayr, 1862
 Platythyrea Roger, 1863
 Platythyrea parallela (Smith, 1859)
 Platythyrea clypeata Forel, 1911

Pseudomyrmecinae 

 Tetraponera Smith F.
 
  var. insularis

См. также 
 Мирмекология
 Список муравьёв Индии
 Список муравьёв Великобритании
 Список муравьёв Израиля

Примечания

Литература 
 Bingham, C. T. 1903. The Fauna of British India, including Ceylon and Burma. Hymenoptera 2. Ants and cuckoo-wasps. — London. 506 pp. Browse or download the pdf here: 
 Sriyani Dias R. K. 2006. Current Taxonomic Status of Ants (Hymenoptera:Formicidae) in Sri Lanka. — The Fauna of Sri Lanka 43-52. Colombo, Sri Lanka
 Dias R. K. S., K. R. K. A. Kosgamage and H. A. W. S. Peiris. 2012. The Taxonomy and Conservation Status of Ants (Order: Hymenoptera, Family: Formicidae) in Sri Lanka. // pp.11-19. in «The National Red List 2012 of Sri Lanka. Conservation Status of the Fauna and Flora». — Ministry of Environment, Colombo, Sri Lanka. viii + 476pp. ISBN 978-955-0033-55-3

Ссылки 
 Ants of Sri Lanka
Шри-Ланка
Списки насекомых Азии
Фауна Шри-Ланки
Списки:Шри-Ланка